Bleijenbeek (plaats), een buurtschap nabij Afferden
Bleijenbeek (landgoed), een natuurgebied bij voornoemd buurtschap
Kasteel Bleijenbeek, een kasteelruïne bij voornoemd buurtschap